Provinsen Almería i Andalusien, Spanien är indelad i 102 kommuner.

Se även
 Spaniens kommuner

Referenser

Noter

Allmänna källor
 Instituto Nacional de Estadística

Spaniens kommuner